45-й чемпионат мира проходил в Чехословакии (Прага). Соревнования в группе В проходили с 17 по 26 марта в Белграде (Югославия). Группа C — в Испании (Лас-Пальмас) с 10 по 19 марта.

Команды играли в два круга.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Интересные факты 
 Первый чемпионат, когда во главе советской сборной стал новый главный тренер — Виктор Тихонов.
 Турнир в Праге был прощальным для двух выдающихся чехословацких мастеров — Иржи Голечека и Олдржиха Махача (оба — трехкратные чемпионы мира).
 Позднее начало чемпионата позволило канадской сборной дождаться игроков-профессионалов, выбывших из первого этапа Кубка Стэнли. Это способствовало завоеванию первых после 1968 года медалей чемпионата мира.
 Сборная Чехословакии играла дома и перед заключительными двумя турами имела преимущество как по общей разности шайб, так и по личной встрече (2 шайбы преимущества). Но в предпоследнем туре сборная СССР победила с крупным счётом, а сборная Чехословакии — только с разницей в одну шайбу, так что сборной СССР достаточно было победить соперников в заключительном матче с разницей в 2 шайбы. Что сборная СССР и совершила (3:1), вернув себе чемпионский титул спустя 3 года.
●По окончании финального матча в Томске состоялось первое в истории СССР фанатское ночное шествие студентов. https://proza.ru/2023/01/08/920 Участие приняли около трех тысяч человек.

Источники 
 
 Вайханский С. Золотая книга сборной СССР по хоккею. — : Нева; М.: Олма-Пресс, 2002. — 303 с. — ISBN 5-7654-1720-5

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1978
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1978

Апрель 1978 года
Май 1978 года
Спорт в Чехословакии в 1978 году

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1978
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии